«Связанная с кляпом во рту. Любовная история» () — американская мелодрама 1993 года режиссёра Дэниэла Эпплби.

Сюжет 
Элизабет и Лесли — любовницы. Муж Лесли, Стив, бывает, бьёт её, а после того, как узнаёт о лесбийской связи жены, его ярости нет предела. Элизабет призывает Лесли бросить его, но та слишком к нему привязана. Тогда Элизабет похищает подругу и силой увозит. Вместе с ней и другом Клиффом, который едва отошёл после неудачной попытки самоубийства, она отправляются в путешествие на ранчо к своей знакомой Карле. Элизабет надеется, что Карла сможет переубедить Лесли, и она согласится быть с ней. В дороге Лесли не раз пытается убежать, и, в конце концов, Элизабет запирает её в багажнике. Но Карла не собирается потворствовать желаниям Элизабет. Поговорив с Лесли, она советует ей вернуться к мужу. Лесли уезжает, Клифф тоже уходит, найдя новый смысл жизни, и Элизабет остаётся одна.

Актёрский состав

См. также 
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
  

Фильмы-мелодрамы США
Роуд-муви США‎